Сан-Висенти-Феррер:
 Сан-Висенти-Феррер — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Сан-Висенти-Феррер — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.